Categorização

Esporte e artes 
 Categorias do Grammy Award
 Categorias da narrativa
 Categoria esportiva
 Categoria de base
 Categorias de peso do boxe

Filosofia 
 Categoria (filosofia)
 Categorias (Aristóteles)

Economia 
 Categoria profissional
 Categoria econômica

Matemática 
 Teoria das categorias
 Categoria de grupos abelianos
 Categoria abeliana
 Categoria pré-abeliana
 Categoria (teoria das categorias)

Sociologia 
 Casta
 Categoria social
 Classe social
 Estrutura social

Desambiguação